Monte Belo, município de Minas Gerais
Monte Belo (montanha)
Monte Belo (Bocoio)
Monte Belo (São Tomé)
Pico Monte Belo
Ou ainda:
Monte Belo do Sul, município do estado do Rio Grande do Sul

Desambiguação